Závod F 3000 v Silverstone 1985 byl úvodním závodem sezóny.

BRDC International Trophy 

XXXVII. B.R.D.C. International Trophy

 24. březen 1985
 Okruh Silverstone
 44 kol x 4,718 km = 207,592 km
 1. závod

Stupně vítězů

Výsledky

Postavení na startu

Pořadí po 1. závodě 

 Jezdci:

 Týmy:

 Stát:

Silverstone
Motoristické sporty v roce 1985